«Everything Counts» () — песня британской группы Depeche Mode, первый сингл из их третьего студийного альбома Construction Time Again, восьмой в дискографии группы. Вышел 11 июля 1983 года. Песня стала одной из самых популярных в репертуаре группы, что привело к переизданию сингла в 1989 году. В Великобритании синглу был присвоен серебряный статус.

Предыстория и запись 
«Everything Counts» была записана в лондонской студии The Garden и сведена в берлинской Hansa Tonstudio, наряду с другими песнями из альбома Construction Time Again. Depeche Mode экспериментировали со звучанием, используя технологию семплирования: записывали звуки окружающего мира (включая лондонские стройки) и воссоздавали их с помощью синтезаторов типа  и Emulator. Привлечённый для работы в студии Гарет Джонс параллельно сотрудничал с индастриал-группой Einstürzende Neubauten, так что, по его мнению, обе группы оказали влияние друг на друга.

Музыка и текст 
Ритм песни создаётся обработанными на драм-машине ударными в сочетании с семплами звуков, полученных во время многочисленных походов группы по стройкам Лондона. В песне также используются семплы таких музыкальных инструментов, как шома, ксилофон и мелодика. В «Everything Counts» баритон Гаана на куплетах контрастирует с более высокими голосами Гора и Уайлдера в припеве. В песне рассказывается о продажности и лицемерии во всём, что связано с деньгами. «Гор сообщает нам, что за всеми идеалами и побуждениями стоит чистый эгоизм», — написал журналист , Пол Бушёл.

Видеоклип 
Музыкальный видеоклип был снят Клайвом Ричардсоном, который двумя годами ранее снял первое видео группы на песню «Just Can’t Get Enough». В клипе виды Западного Берлина сменялись изображением участников Depeche Mode. Гаан исполнял куплеты и танец, а остальные участники группы играли на инструментах, семплы которых использовались в записи песни: Гор играл на мелодике, Уайлдер — на ксилофоне, Флетчер — на шоме. В конце клипа видно, что группа посещает берлинский памятник «Рука с часами», а также пляж города. По воспоминаниям Алана Уайлдера группа была рада продолжить сотрудничество с Клайвом Ричардсоном, поскольку манера работы предыдущего режиссёра , снимавшего клипы к синглам A Broken Frame, перестала устраивать музыкантов. «У Клайва было много новых идей, которые не включали глупые раскадровки, где от нас требовалось действовать в кадре».

Критика 
Музыкальные критики в целом положительно оценили «Everything Counts», хваля оригинальный текст и запоминающуюся мелодию песни. Марк Купер описал сингл как «отличное отражение деловой Британии и их [группы] лучшая мелодия за долгое время». «Одновременно агрессивную и прекрасную, её [песню], пожалуй, можно назвать первым англоязычным индастриал-поп-хитом», — отозвался в свой рецензии для AllMusic Нед Рэггетт.

Списки композиций

Концертная версия 

Для продвижения альбома 101 13 февраля 1989 года синглом была выпущена концертная версия песни — «Everything Counts (Live)». Песня на тот момент была одной из самых популярных в арсенале Depeche Mode и закрывала выступления тура в поддержку альбома Music for the Masses. Помимо записанных на арене Роуз Боул песен, сингл примечателен наличием ремиксов  на песни «Everything Counts» и «Strangelove».

Видеоклип 
Клип на переизданную песню представляет собой монтаж из фрагментов фильма 101, снятый .

Списки композиций

Чарты

Сертификации

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт группы:
 
 
 Discogs:
 
 
 
 Прочее:
 

Синглы Depeche Mode
Синглы Mute Records
Синглы Sire Records
Синглы Reprise Records
Политизированные песни
Видеоклипы Depeche Mode
Песни, написанные Мартином Гором